Möggelinsee steht für folgende geographische Objekte in der Stadt Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg:

 Großer Möggelinsee, See
 Kleiner Möggelinsee, See
 Großer und Kleiner Möggelinsee, Naturschutzgebiet